Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 1988 był 36 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 47 rajdów, o różnych współczynnikach (2, 5, 10, 20), rozgrywanych w Europie.

Kalendarz 
W sezonie 1988 do mistrzostw Europy zaliczane było 47 rajdów, o różnym stopniu punktacji w ERC, rajdy z najwyższym współczynnikiem – 20, były punktowane najwyżej, potem rajdy o współczynniku 3, 2 i 1.

Klasyfikacja kierowców
Pierwsza dziesiątka. Uwzględniono tylko rajdy z najwyższym współczynnikiem (20).

Przypisy